Bandama es un topónimo que puede referirse a:

 Río Bandama, río de Costa de Marfil.
 Caldera de Bandama, estructura volcánica de la isla de Gran Canaria (España).